Existen varias estaciones que llevan el nombre de Delicias:
 la antigua estación ferroviaria de Delicias, en Madrid (España);
 la estación de metro, en Madrid (España);
 la estación del sistema ferroviario de Cercanías, en Madrid (España).
 la Estación de Zaragoza-Delicias, ubicada en la capital aragonesa, con servicio de alta velocidad, largo recorrido y media distancia.
 la Estación de Las Delicias del Metro de Málaga, Málaga (España).